

Architettura
 Palazzo Sauli – edificio storico di Genova
 Palazzo Antonio Sauli – edificio storico di Genova
 Palazzo Bendinelli Sauli – edificio storico di Genova
 Palazzo di Marcantonio Sauli – edificio storico di Genova
 Villa Lercari Sauli – villa patrizia genovese
 Villa Sauli Podestà – villa patrizia genovese

Persone
 Sauli – famiglia nobile genovese
 Alessandro Sauli – vescovo cattolico, religioso e teologo italiano
 Antonio Maria Sauli – cardinale e arcivescovo cattolico italiano
 Bandinello Sauli – cardinale e vescovo cattolico italiano
 Eugenio Sauli – ciclista su strada italiano
 Francesco Sauli – diplomatico e politico italiano
 Francesco Maria Sauli – 134º doge della Repubblica di Genova
 Giulio Sauli – 113º doge della Repubblica di Genova
 Lodovico Sauli d'Igliano – diplomatico, politico e letterato italiano
 Lorenzo Sauli – 82º doge della Repubblica di Genova
 Stefano Sauli – arcivescovo cattolico italiano